Erizo de la sierra puede referirse a:
 El nombre común de la planta Armeria caespitosa.
 El nombre común de la planta Armeria maritima.